Tschurkin () ist der Familienname folgender Personen: 
 Denis Gennadjewitsch Tschurkin  (* 1979), russischer Fußballspieler
 Oleg Dmitrijewitsch Tschurkin (1922–1995), russischer Zeichentrick-Regisseur
 Witali Iwanowitsch Tschurkin (1952–2017), russischer Diplomat